Millican :

 Millican, ville du comté de Brazos au Texas

Patronymes 
 James Millican (1910-1955), acteur américain
 Sarah Millican (née en 1975), comédienne anglaise